Rauli est un prénom masculin finnois pouvant désigner:

Prénom
Rauli Pudas (né en 1954), athlète finlandais en saut à la perche
 (né en 1970), joueur finlandais de hockey sur glace
Rauli Somerjoki (1947-1987), chanteur rock finlandais
 (1919-1949), acteur finlandais
Rauli Virtanen (né en 1939), joueur finlandais de hockey sur glace
Rauli Tsirekidze (né en 1987), haltérophile géorgien

Homonymie de prénom
Prénom finlandais